Никола́й Косола́пов: Косолапов, Николай Алексеевич (род. 1942) — российский политолог, педагог.
 Косолапов, Николай Васильевич (Герман; 1882—1919) — православный святой.